Трис(трифенилфосфин)платина — металлоорганическое соединение
платины
с формулой Pt[P(CH)],
жёлтые или жёлто-оранжевые кристаллы.

Получение 
 Длительное кипячение суспензии тетракис(трифенилфосфин)платины в абсолютном этаноле:

Физические свойства 
Трис(трифенилфосфин)платина образует кристаллы цвета от жёлтого до жёлто-оранжевого.

Устойчив в нейтральной атмосфере.

Растворяется в бензоле, хлороформе,
хуже растворяется в эфире,
не растворяется в гексане и этаноле.

Литература 
 

Фосфорорганические соединения
Платинаорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения